A Sahtyor szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

A szó oroszul bányászt jelent.

 Sahtyor Donyeck, ukrán labdarúgócsapat, az FK Sahtar Doneck Szovjetunióban használt (orosz nyelvű) neve
 Sahtyor Karagandi, kazah labdarúgócsapat
 Sahtyor Szoligorszk, fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Sahcjor Szalihorszknak a Szovjetunióban használt (orosz nyelvű) neve